Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erica australis
 el nombre común de la planta Erica cinerea
 el nombre común de la planta Erica scoparia
 el nombre común de la planta Erica umbellata
 el nombre común de la planta Erica vagans
 el nombre común de la planta Calluna vulgaris